Feuerball steht für:

 Feuerball (Explosion), glühende Wolke bei Explosionen
 besonders helle Meteore (Feuerkugeln), siehe Bolide (Meteor)
 Feuerball (1950), Film mit Marilyn Monroe
 Feuerball, James-Bond-Roman von Ian Fleming (1961), siehe James Bond 007 – Feuerball#Kontroverse
 James Bond 007 – Feuerball, Verfilmung von Flemings Roman
 Feuerball (Paul Davies), Roman von Paul Davies (Physiker) (1987)
 einen Manga von Katsuhiro Otomo, siehe Der Feuerball
 Feuerball (Spiel), chinesisches Spiel

Siehe auch:
 Fireball